Tschesnokow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Eduardowitsch Tschesnokow (* 1966), russischer Tennisspieler
 Boris Walentinowitsch Tschesnokow (1928–2005), russischer Geologe, Mineraloge und Hochschullehrer
 Dmitri Iwanowitsch Tschesnokow (1910–1973), sowjetischer Politiker
 Juri Borissowitsch Tschesnokow (1933–2010), sowjetischer Volleyballspieler, -trainer und -funktionär
 Pawel Grigorjewitsch Tschesnokow (1877–1944), russischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Tschesnakow